Hitachi se poate referi la:

 Hitachi, o companie din Japonia
 Municipiul Hitachi, o localitate în Japonia, în prefectura Ibaraki